Аббревиатура WP может означать:
 World Perfect.
 WordPress.
 The Washington Post.
 The Washington Press.
 White Power.
 Wojsko Polskie — неофициальное название вооруженных сил Польши.
 Wikipedia.
 Well Played — игровой термин.
 Wicked Patcher — программный сниффер
 Windows Phone - мобильная платформа

См. также 
 ВП.